Springfield (Comtat de Bradford) 
 Springfield (Comtat de Bucks) 
 Springfield (Comtat de Delaware) 
 Springfield (Comtat d'Erie) 
 Springfield (Comtat de Fayette) 
 Springfield (Comtat de Huntingdon) 
 Springfield (Comtat de Mercer) 
 Springfield (Comtat de Montgomery) 
 Springfield (Comtat de York)